Manuel María Ponce puede referirse a:

 Manuel María Ponce Brousset (1874 - 1966), militar y político peruano;
 Manuel María Ponce Cuéllar (1882 - 1948),  músico y compositor mexicano.